Фарель:

 Фарель — город в Германии, в земле Нижняя Саксония.
 Фарель, Гийом (1489—1565) — французский и швейцарский реформатор.